Varaždin (stad), een stad in Kroatië
 Varaždin (provincie), een provincie van Kroatië
 Varaždin (comitaat)